Барон Роман Александрович Дистерло (1859—1919) — российский юрист, литературный критик и государственный деятель.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Курляндской губернии.

В 1883 году окончил юридический факультет Петербургского университета со степенью кандидата, был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре гражданского права. Читал законоведение в Горном институте.

В марте 1886 года поступил на службу в Министерство юстиции по уголовному отделению, из которого вскоре был переведен в отделение законодательное. В 1892 году был назначен членом Рижского окружного суда. В 1894 году вернулся к законодательным работам в Министерстве юстиции, главным образом был занят в делопроизводстве Особого совещания по общему пересмотру законоположений по судебной части под председательством министра юстиции Муравьева.

1 января 1897 года был назначен юрисконсультом Министерства юстиции, а позднее в том же году перешел в Государственную канцелярию на должность помощника статс-секретаря Государственного совета и был командирован для занятий в отделение гражданских и духовных дел. В период подготовки празднования юбилея Совета входил в состав группы чиновников, осуществивших подготовку и издание юбилейного альбома, в том числе помогал И. Е. Репину с организацией работы над картиной.

1 января 1902 года был назначен и. д. статс-секретаря Государственного совета, а через год был утвержден в должности и затем назначен статс-секретарем департамента законов Государственного совета. В 1905 году был произведен в действительные статские советники. В мае 1906 года утвержден в должности статс-секретаря реформированного Государственного совета; управлял Вторым отделением по делам законодательным Государственной канцелярии.

7 сентября 1912 года назначен сенатором с производством в тайные советники, присутствовал в 1-м департаменте и нескольких присутствиях. 1 мая 1914 года именным Высочайшим указом назначен членом Государственного совета с оставлением в звании сенатора. Входил в группу правых. В августе 1915 г. избран от Государственного совета членом Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по перевозке топлива, продовольственных и военных грузов. В соответствии с Декретом Временного Правительства от 4 мая 1917 об упразднением должностей членов Совета по назначению оставлен за штатом. С 25 октября 1917 года уволен в отставку по Декрету СНК от 14.12.1917.

Скончался от тифа в Мариинской больнице Петрограда.

С середины 1880-х гг. писал критические статьи в «Неделе», «Русском обозрении» и др. Отдельным изданием вышла книга «Граф Л. Н. Толстой как художник и моралист» (1887).

Семья 
Был женат на Надежде Львовне Обуховой, рожденной Толстой (1856—1926). Их дети:
 Кирилл (1894—1895)
 Юрий (1895—1975), воспитанник Императорского училища правоведения, выпускник офицерских курсов Пажеского корпуса, штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка. В Гражданскую войну был дежурным офицером при генерале Г. Д. Романовском. В эмиграции во Франции, занимался литературной деятельностью, сотрудничал в журнале «Возрождение», публиковал исторические очерки и воспоминания.
 Анастасия (1896—11.04.1917)

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1890);
 Высочайшее благоволение (1891);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1896);
 Высочайшее благоволение (1898);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1902);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1908);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1910);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1914).
 Медаль «В память царствования императора Александра III»;
 Знак отличия «за труды по землеустройству»;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913).

Примечания

Литература 
 
 Левенсон, Марк Львович. Государственный совет. — Петроград: Тип. Петроградской тюрьмы, 1915. — С. 129
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 2010
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 591
 Мурзанов Н.А., Словарь русских сенаторов. 1711—1917. Материалы для биографий. СПб., 2011. — С. 149

Сенаторы Российской империи
Статс-секретари Государственного совета
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Русского собрания
Литературные критики России
Тайные советники